Molekulska formula -{C12H20O2}- se može odnositi na:

 Etil dekadienoat
 Geranil acetat
 Linalil acetat
 Neril acetat